Dinophilus gyrocilatus är en ringmaskart som beskrevs av Schmidt 1857. Dinophilus gyrocilatus ingår i släktet Dinophilus och familjen Dinophilidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
gyrocilatus